Stanz peut faire référence à :
 Stanz bei Landeck, commune autrichienne du district de Landeck, en Tyrol ;
 Stanz im Mürztal, commune autrichienne du district de Bruck-Mürzzuschlag, en Styrie.